Wyspa Melville’a – wyspa na Oceanie Arktycznym
 Wyspa Melville’a – wyspa na Morzu Timor